Beutel steht für:

 Beutel, Behälter
 Beutel (Templin), Ortsteil von Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Beutel (Adelsgeschlecht), märkisches Adelsgeschlecht
 Leerer Beutel, Kulturzentrum in Regensburg
 Beutel-Stäubling, Pilzart

Beutel ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Beutel (* 1957), deutscher Theologe
 Alois Beutel (1900–1967), deutscher Mediziner

 Ernst Beutel (1877–1944), österreichischer Chemiker
 Frank Beutel (* 1955), deutscher Künstler
 Franz Beutel (1867–1933), tschechoslowakischer Politiker

 Jacob Beutel (1624–1694), deutscher Kreuzkantor
 Jens Beutel (1946–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Lothar Beutel (1902–1986), deutscher SS-Brigadeführer
 Tobias Beutel der Ältere (um 1627–1690), deutscher Mathematiker und Astronom
 Tobias Beutel der Jüngere (um 1658–1739), deutscher Kunstinspektor
 Ursula Patzschke-Beutel, deutsche Fernsehansagerin

Siehe auch:
 Beutelsäuger
 Staubbeutel (Begriffsklärung)
 Beutl
 Boitel